Santa Fe Do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Fé do Sul (kommun), São Paulo, 
 Santa Fe Do Sul (flygplats i Brasilien), São Paulo, Santa Fé do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar